Фру́мкина — женская форма еврейской фамилии .

 Известные носительницы 
 Фрумкина, Мария Яковлевна (1880—1943) — участница еврейского рабочего и коммунистического движений, публицист.
 Фрумкина, Ревекка Марковна (род. 1931) — советский и российский лингвист и психолог, эссеист.
 Фрумкина, Фрума Мордуховна (1873—1907) — русская революционерка, эсерка.